Tenax (bedrijf), een Italiaans bedrijf
 Tenax (wielerploeg), een door bovenstaand bedrijf gesponsorde wielerploeg
 Toho Tenax, een Japans chemisch bedrijf
 Paranyctimene tenax, een vleermuis
 Eristalis tenax, een bij
 Spyker Tenax, een sportwagen uit 1920